Die Abkürzung RStO bezeichnet:
Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen, ein technisches Regelwerk im Straßenbau
eine Rahmenstudienordnung

RSTO